Души́ньский () — польская фамилия. Известные носители:

 
 Душиньский, Каетан (род. 1995) — польский легкоатлет, олимпийский чемпион.